w mitologii greckiej:
 Korytos – król Tegei, który wychował porzuconego przez matkę Telefosa
 Korytos – syn Zeusa i Elektry. Ojciec Dardanosa
 Korytos – syn Parysa i nimfy Ojnone

Przypisy

Bibliografia